Rezultati Prvenstva Avstralije 1950 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Louise Brough je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Louise Brough (prvakinja)
  Doris Hart (finale)
  Nancye Bolton (polfinale)
  Joyce Fitch (polfinale)
  Thelma Long (četrtfinale)
  Mary Hawton (četrtfinale)
  Nell Hopman (četrtfinale)
  Esme Ashford (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1950